Lovelace ist der Familienname folgender Personen: 

 Ada Lovelace (1815–1852), britische Mathematikerin
 Alec Lovelace (1907–1981), britischer Kolonialpolitiker (Antigua und Barbuda)
 Delos Wheeler Lovelace (1894–1967), amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Earl Lovelace (* 1935), westindischer Schriftsteller 
 Francis Lovelace († 1675), Gouverneur der englischen Kolonie New York
 James J. Lovelace (* 1948), US-amerikanischer Generalleutnant des Heeres
 Jimmy Lovelace (1940–2004), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 John Lovelace, 4. Baron Lovelace (1672–1709), Gouverneur der englischen Kolonie New York
 Linda Lovelace (1949–2002), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Richard Lovelace (1618–1657), englischer Dichter
 Stacey Lovelace (* 1974), US-amerikanische Basketballspielerin
 William Randolph Lovelace II (1907–1965), US-amerikanischer Luftfahrtmediziner und Arzt
 Zak Lovelace (* 2006), englischer Fußballspieler

Lovelace steht für: 

 Lovelace (Georgia), Ort im Lincoln County, Georgia, USA 
 Lovelace (Mississippi), Ort im Marion County, Mississippi, USA 
 Lovelace (New Mexico), Ort im Lincoln County, New Mexico, USA 
 Lovelace (Tennessee), Ort im Greene County, Tennessee, USA 
 Lovelace (Texas), Ort im Hill County, Texas, USA 

Siehe auch:

 Lovelace Crossroads (Alabama), Ort im Lauderdale County, Alabama, USA 
 Lovelace (Mondkrater), benannt nach William Randolph Lovelace II
 Lovelace (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2013 über Linda Lovelace